Een verkeersweg:
Route 5 (Estland)
Route impériale 5
U.S. Route 5, een Amerikaanse hoofdweg (U.S. Route) van New Haven naar de Canadese grens.

Een fietsroute:
Landelijke fietsroute 5